А́ре:

Топоним
 А́ре (нем. Aare, фр. Aar) — река в Швейцарии, левый приток Рейна.
 Аре — бывшая волость в Эстонии.
 Аре — посёлок в Эстонии.

Имя
 Ваерланд, Аре (англ. Are Waerland; 1876—1955) — финско-шведский писатель.

См. также 
 Ape